Francisco Ribeiro ist der Name folgender Personen:

* Francisco Ribeiro (Musiker) (1965–2010), portugiesischer Musiker
 Francisco Ribeiro (Freiheitskämpfer) (Militin Videc), osttimoresischer Freiheitskämpfer 
 Francisco Carlos Lopes Ribeiro, auch bekannt als Ribeirinho (1911–1984), portugiesischer Theater- und Filmregisseur und Schauspieler
 Francisco Ribeiro de Menezes (* 1965), portugiesischer Diplomat, Musiker und Liedtexter
 Francisco Ribeiro dos Santos (Susar Lemorai), osttimoresischer Freiheitskämpfer
 Francisco Ribeiro Telles (* 1953), portugiesischer Diplomat
 Francisco Joaquim Gomes Ribeiro (um 1855–um 1900), portugiesisch-brasilianischer Maler, Designer und Kunstpädagoge